Marker bezeichnet

 einen farbigen Markierstift, um Textpassagen hervorzuheben, siehe Filzstift
 eine optische Markierung für die Ablaufkontrolle in Produktionsprozessen, siehe Passermarke
 eine biologische Substanz, die als Indikator auf einen biologischen Zustand hindeutet, siehe Biomarker
 eine körpereigene Substanz, die auf die Anwesenheit eines Tumors hindeuten kann, siehe Tumormarker
 einen spezifischen Antikörper, der in der Immunhistochemie mittels verschiedener Techniken zur Darstellung einer Gewebestruktur verwendet wird, siehe Marker (Immunhistochemie)
 einen Begriff der Genetik, siehe Marker (Genetik) = molekularer Marker
 in der Luftfahrt ein Signal, das den Beginn einer Landebahn markiert, siehe Funkfeuer
 ein Unternehmen, das Skibindungen herstellt (siehe: Tochterunternehmen von Völkl (Sportartikel))
 in der Linguistik ein spezielles Kennzeichen für ein grammatisches Merkmal, siehe Marker (Linguistik)
 einen defensiven Gegenspieler beim Ultimate
 eine Kommune in Norwegen, siehe Marker (Norwegen)
 eine Stange, gegebenenfalls mit Schild, zur Kennzeichnung des Trassenverlaufes von Rohrleitungen; siehe Marker (Sichtmarker)
 ein Fernsehformat, das am 7. Mai 2011 mit dem Start von ZDFkultur auf Sendung ging und mit dem 30. September 2012 (letzte Ausstrahlung) wieder eingestellt wurde.
 den englischen Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Heißes Pflaster Hawaii
 eine Statue aus Dead Space, welche die Fähigkeit hat umstehende Leute psychisch und physisch zu ändern und zu schrecklichen Kreaturen werden lässt
 Marker Rock, Klippenfelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 genetische Marker, beispielsweise Mikrosatelliten, dienen zu phylogenetischen Analyse
 Marker (Waffensystem), ein russisches autonomes Waffensystem

Marker ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Chris Marker (1921–2012), französischer Fotograf und Filmregisseur
 Gary Marker (1943–2015), US-amerikanischer Bassist und Tontechniker
 Harry Marker (1899–1990), US-amerikanischer Filmeditor
 Jamsheed Marker (1922–2018), pakistanischer Diplomat
 Leonhard K. Marker (1910–1993), austroamerikanischer Komponist
 Russell Marker (1902–1995), US-amerikanischer Chemiker
 Susan Lordi Marker (* 1954), US-amerikanische Künstlerin

Siehe auch:
 Märker, Markert, Markerchromosom
 Maker (Begriffsklärung)